Ка́рпівка (до 1945 року — Каравул-Джангара; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.